Кампо Куарента и Куатро има више значења:

 Кампо Куарента и Куатро (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Куарента и Куатро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику